Elisabetta Pellini, attrice italiana
 Eugenio Pellini, scultore italiano
 Giorgio Pellini, schermidore italiano
 Red Pellini, sassofonista, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano
 Roberta Pellini, attrice italiana

Altro 
 Pellini Caffè – azienda italiana produttrice di caffè fondata nel 1922